Il singolare del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Martin Damm che ha battuto in finale Brett Steven 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Bernd Karbacher (secondo turno)
 Jonas Svensson (quarti di finale)
 Thomas Enqvist (secondo turno)
 Goran Prpić (primo turno)

 Kenneth Carlsen (secondo turno)
 Markus Naewie (primo turno)
 Patrik Kühnen (primo turno)
 Markus Zoecke (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 1992